Stonington kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Stonington (Connecticut)
Stonington (Illinois)